Шесть кораблей Королевского флота назывались HMS Barracouta, в честь рыбы барракуда. Седьмой был переименован на стапеле.

 HMS Barracouta — 14-пушечный шлюп, бывший куттер; закуплен в 1782. Продан в 1792.
 HMS Barracouta (1804) — 4-пушечная шхуна; спущена на воду в 1804, разбилась в 1805.
 HMS Barracouta (1807) — бриг-шлюп типа Cruizer; спущен на воду в 1807, продан в 1815.
 HMS Barracouta (1820) — a 10-пушечный бриг-шлюп типа Cherokee; спущен на воду в 1820. Вошёл в строй как пакетбот в 1829, продан в 1836.
 HMS Barracouta (1851) — деревянный паровой колёсный шлюп; спущен на воду в 1851, отправлен на слом в 1881.
 HMS Barracouta (1889) — крейсер третьего класса; спущен на воду в 1889; продан в 1905.
 HMS Barracouta был запланирован как гидрографическое судно типа Bulldog, переименован в HMS Beagle (A319) до спуска на воду в 1967.